Не путать с городом Богородицк Тульской области.

Богоро́дск — название населённых пунктов в России:
 Богородск — село в Корткеросском районе Коми.
 Богородск — город, административный центр Богородского района Нижегородской области.
 Богородск — посёлок в Вознесенском районе Нижегородской области.
 Богородск — деревня в Тюкалинском районе Омской области.
 Богородск — село в Кунгурском районе Пермского края.
 Богородск — село в Октябрьском районе Пермского края.
 Богородск — деревня в Чернушинском районе Пермского края.
 Богородск — название города Ногинска Московской области до 1930 года.